— ранобэ, написанное Соитиро Хатано и проиллюстрированная Сираби. В январе 2016 года вышла аниме-адаптация.

Сюжет 
В начале XXI века в результате теракта из одной из лабораторий на свободу вырвался вирус, который быстро распространился по земле и вызвал в мозге людей изменения, позволившие им видеть существ, которых стали называть «фантомы». Кроме того, вирус привёл к рождению детей с паранормальными силами, которые сражаются с «фантомами» за различные вознаграждения.

Сюжет разворачивается вокруг Харухико Итидзё, который учится в академии Осии. В академии Осии собирают школьников, которые способны работать с «фантомами».

Персонажи 

 Сэйю: Хиро Симоно
 Главный персонаж, школьник, который в свободное время любит читать книги. У него есть дар — призывать или запечатывать духов через рисунок. Вместе со своими напарницами Май и Рэйной охотится на «фантомов». Эрудирован.

 Сэйю: Сумирэ Уэсака
 Главная героиня, старший партнёр Харухико, лидер команды. Она хорошо владеет боевыми искусствами, её способность заключается в извлечении ци элементов из органов тела и использовании их для борьбы с «фантомами». Имеет склонность сначала делать и только потом думать.

 Сэйю: Саори Хаями
 Новая ученица академии Осии, которая присоединилась к команде Харухико. Обладает способностью пожирать «фантомов», занимается айкидо, очень любит поесть.

 Сэйю: Маая Утида
 Ученица академии Осии. Сражается с «фантомами» с помощью своего голоса. Постоянно носит наушники. Любит сладости.

 Сэйю: Адзуса Тадокоро
 Полное имя Рурурарури Рурарарирараруруририрари Рирарарурурарарурурарарирари. Девушка-фантом в форме маленькой феи, сопровождающая Харухико, часто его любит высмеивать.

 Сэйю: Мисаки Куно
 Застенчивая ученица начальных классов академии Осии. Она всегда носит с собой плюшевого мишку по имени Альбрехт.

Адаптации

Ранобэ 
Ранобэ было написано Соитиро Хатано и проиллюстрировано Сираби. Публикацией занималась Kyoto Animation (лейбл KA Esma Bunko), первый том поступил в продажу 20 декабря 2013 года.. По состоянию на 11 февраля 2016 года опубликовано 3 тома ранобэ.

Список ранобэ

Аниме 
Над аниме-адаптацией работала студия Kyoto Animation, режиссёром был Исихара, Тацуя, также известный работами Меланхолия Харухи Судзумии, Clannad и Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!, сценарием занимался Симо Фумихико. Трансляция аниме началась 7 января 2016 года. Также была анонсирована OVA-адаптация, вышедшая в октябре 2016 года.

Список серий

Примечания

Ссылки